Návštěva papeže může být:

 v Československu

 Návštěva Jana Pavla II. v Československu v roce 1990 (Praha, Velehrad, Bratislava)

 v České republice

 Návštěva Jana Pavla II. v České republice v roce 1995 (Praha, Olomouc)
 Návštěva Jana Pavla II. v České republice v roce 1997 (Praha, Hradec Králové)
 Návštěva Benedikta XVI. v České republice v roce 2009 (Praha, Brno, Stará Boleslav)